Angst kan henvise til:

 Angst – symptomtilstande
 Angst (Branner) – novelle fra 1947 af H.C. Branner
 Angst (digt) – digt med temaet angst og utryghed, skrevet i 1939 af Tove Ditlevsen
 Angst (dokumentarfilm fra 1973) – dansk dokumentarfilm fra 1973 instrueret af Voja Miladinovic
 Angst (dokumentarfilm fra 2003) – dansk dokumentarfilm fra 2003 instrueret af Dorte Høeg Brask
 Angst (film) – dansk kortfilm fra 2010 instrueret af Mette Kejlstrup Nielsen